Натуральне число 73
 73 рік до нашої ери
 73 рік нашої ери